Mikael Andersson, švedski hokejist, * 6. julij 1959, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral štiri sezone za Kiruna AIF in MoDo Hockey, sedem sezon za IF Björklöven ter pet sezon za Västra Frölunda HC. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 75/76
|
|
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 19
| 11
| 3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 19
| 10
| 5
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 23
| 28
| 20
| 48
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 8
| 13
| 21
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 14
| 14
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 11
| 9
| 20
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 18
| 22
| 40
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 11
| 15
| 26
|
| 30
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 15
| 20
| 35
|
| 26
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 7
| 22
| 29
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 14
| 22
| 36
|
| 30
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 22
| 26
| 48
|
| 20
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| 0
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 36
| 15
| 29
| 44
|
| 14
|
| 11
| 5
| 12
| 17
|
| 12
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 11
| 16
| 27
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 2
| 9
| 11
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 3
| 14
| 17
|
| 6
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 35
| 2
| 21
| 23
|
| 48
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 36
| 16
| 45
| 61
|
| 40
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 10
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 2
| 12
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 18
| 2
| 10
| 12
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 654
| bgcolor="#7FFF00" | 231
| bgcolor="#7FFF00" | 359
| bgcolor="#7FFF00" | 590
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kiruna AIF
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Västra Frölunda HC